

Antroponimi 
 Serginho – diminutivo molto usato in Brasile del nome Sérgio

Persone 
 Sérgio Bernardino – ex calciatore e allenatore brasiliano noto anche come Serginho Chulapa classe 1953
 Paulo Sérgio Baptista – giocatore di calcio a 5 brasiliano noto anche come Serginho Baptista classe 1964
 Sérgio Cláudio dos Santos – ex calciatore brasiliano classe 1971
 Sérgio Eduardo Ferreira da Cunha – ex calciatore brasiliano classe 1972
 Sérgio Ricardo Ramalho – ex calciatore brasiliano noto anche come Serginho Fraldinha classe 1973
 Paulo Sérgio de Oliveira Silva – calciatore brasiliano morto per infarto cardiaco durante un incontro di campionato  (1974-2004)
 Sérgio Henrique Francisco – calciatore brasiliano classe 1984
 Sérgio Antônio Borges Júnior – calciatore brasiliano classe 1986
Sérgio Paulo Nascimento Filho – calciatore brasiliano con cittadinanza siriana classe 1988
 Sérgio Antônio Soler de Oliveira Júnior – calciatore brasiliano classe 1995
 Sérgio da Silva Andrade – calciatore portoghese classe 1982
Sérgio Fernando da Silva Rodrigues – calciatore portoghese classe 1985
 Sérgio dos Santos – ex pallavolista brasiliano classe 1975
 Sérgio Nogueira – ex pallavolista brasiliano classe 1978
Sérgio Pereira Andrade – calciatore portoghese classe 2001